Lena Hansson kan syfta på

Den svenska skådespelerskan Lena Hansson (skådespelare)
Den svenska skådespelerskan Lena T. Hansson
Den svenska filmkonsulenten Lena Hansson-Varhegyi
Den svenska journalisten Lena Hansson (journalist)